Esistono due comuni francesi con questo nome

 Chenereilles – Alta Loira
 Chenereilles – Loira